

Patronyme Chédeville et Chedeville
Classement par ordre alphabétique du prénom
 André Chédeville, (1935-2010), historien français ;
 Étienne Morel de Chedeville, (1751-1814), dramaturge et librettiste français ;
 Nicolas Chédeville, (1705-1782), compositeur, hautboïste, joueur de musette et éditeur français ;
 Pierre Chédeville (1694-1725), virtuose français de la musette de cour.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand